

Persone
 Chris Cahill – calciatore australiano naturalizzato samoano
 Dajana Cahill – attrice australiana
 Darren Cahill – tennista e allenatore di tennis australiano
 Eddie Cahill – attore statunitense
 Erin Cahill – attrice statunitense
 Gary Cahill – calciatore inglese
 Keenan Cahill – imitatore statunitense
 Mabel Cahill – tennista irlandese
 Marie Cahill – cantante e attrice statunitense
 Thaddeus Cahill – avvocato e inventore statunitense
 Tim Cahill – ex calciatore samoano naturalizzato australiano

Altro
 21410 Cahill – asteroide della fascia principale
 Alex Cahill – personaggio della serie televisiva Walker Texas Ranger

Pagine correlate
Mike Cahill